Ehren ist der Name folgender Orte:
 Ehren (Haibach), Ortsteil der Gemeinde Haibach, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Ehren (Hunderdorf), Ortsteil der Gemeinde Hunderdorf, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Ehren (Kollnburg), Ortsteil der Gemeinde Kollnburg, Landkreis Regen, Bayern
 Ehren (Löningen), Ortsteil der Stadt Löningen, Landkreis Cloppenburg, Niedersachsen
 Ehren (Solingen), Hofschaft der Stadt Solingen, Nordrhein-Westfalen

Ehren ist der Familienname folgender Personen:
 Harald Ehren (* 1966), deutscher Journalist
 Hermann Ehren (1894–1964), deutscher Politiker (CDU)
 Julius von Ehren (1864–1944), deutscher Maler

Siehe auch:

 Ehre (Begriffsklärung)